Riccardo Campa est un nom porté notamment par :
  (1934-), professeur émérite italien d'histoire de la philosophie politique ;
 Riccardo Campa (1967-), professeur de sociologie italien.